Ptolemaeus II Philadelphus, koning van Egypte
Ptolemaeus II van Tusculum, graaf van Tusculum